Partito Nazionalista – partito politico dell'Argentina
 Partito Nazionalista – partito politico dell'Islanda
 Partito Nazionalista – partito politico di Malta
 Partito Nazionalista d'Australia – partito politico
 Partito Nazionalista del Bangladesh – partito politico
 Partito Nazionalista Basco – partito politico
 Partito Nazionalista delle Filippine – partito politico
 Partito Nazionalista Portoricano – partito politico
 Partito Liberale Nazionalista – partito politico del Nicaragua

 Kuomintang ("Partito Nazionalista Cinese") – partito politico di Taiwan